Graudenz heißen folgende Personen mit Nachnamen:
 Fabian Graudenz (* 1992), deutscher Fußballspieler
 John Graudenz (1884–1942), deutscher Pressefotograf und Widerstandskämpfer

Graudenz ist das deutsche Exonym für die polnische Stadt
 Grudziądz

Graudenz ist auch
 Eine Art Knigge für die frühe Bonner Republik. Siehe hierzu Erica Pappritz

Siehe auch:
 Landkreis Graudenz
 SMS Graudenz
 Graudenz-Klasse